Franciaország
Saint-Antoine, település Cantal megyében
Saint-Antoine, település Doubs megyében
Saint-Antoine, település Gers megyében
Saint-Antoine, település Gironde megyében

Mauritius:
 Saint-Antoine (Mauritius)